Großsteingrab Twietfort steht für:

 Urdolmen von Twietfort (auch Twietfort 1) bei Ganzlin, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Großsteingrab Twietfort 2 bei Ganzlin, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern